Гиерта (, ) — дворянский род.

Потомство норвежца Трондра, посланного королём Олафом Святым в Иемтландию и убитого в 1017 г. шведами. Его потомки поселились в Дании, откуда в начале XVI в. перешли в Швецию.

Грамотой Шведского Короля Густава III, от , полковник и командир Далекарлийского полка Карл и полковник и командир Вестготландский полка Ларс Гиерта возведены, с нисходящим их потомством, в баронское достоинство Королевства Шведского.

Род сыновей Ларса Гиерта: полковника, директора Рыцарского Дома Акселя-Адама и поручика Конрада-Вильгельма Гиерта внесен, , в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского, в число родов баронских, под № 15.

Описание герба 
по Долгорукову:
Голубой щит, окаймленный широкой золотой полосой, на коей изображены лилии и красные розы. В гербе широкая золотая полоса, диагональная, от левого верхнего угла к нижнему правому, и на ней три красных сердца, все три пронзенные, сверху донизу, голубой стрелой.

На щите баронская корона и по бокам её два шлема с баронскими же коронами. Из правого шлема выходить вправо обращенный лев, нижняя половина коего голубая; держит в правой лапе три стрелы, а над головой льва серебряная шестиугольная звезда. Из левого шлема выходят два страусовых пера, правое голубое, левое красное; между ними, крестообразно, две серебряных стрелы, остриями вверх, и между стрелами, на воздухе, дворянская корона. Щит держат: справа белый конь; слева воин в одежде средних веков, с мечом в правой и с зелёным щитом в левой рук. Девиз: et corde et ore.

Литература 
 
 

Баронские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Шляхетские роды герба Аксак
Дворянские роды, на гербах которых изображены два страусовых пера